Благодійний фонд «Єднання спільноти»- неприбуткова, незалежна та неполітична організація, яка була заснована в 2014 році. Здійснює свою діяльність на території України і працює у трьох основних та дуже важливих для суспільства напрямках:
 - культура (історична спадщина країни);
 - здоров’я  (медичне оснащення лікарень, допомога хворим дітям та людям похилого віку);
 - освіта  (сприяння науковим досягненням, навчання для сиріт).

Керівництво фонду 
Президент - Мельничук Олександр Васильович, 1986 р.н., закінчив Національний Транспортний Університет в 2010 році за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство" та в 2014 році Інститут економіки, права та систем управління Песоцьких "Управління збутом". Безпосередньо брав участь в антитерористичній операції на Сході країни -  учасник бойових дій. Приватний підприємець з 2012 року. 
 «Допомагаючи нужденним, ми стаємо духовно багатшими, даруючи повноту життя тим, хто цього найбільше потребує». - Мельничук О.В.
Віце-президент (координатор проектів) - Левчук Юлія Олександрівна, 1989 р.н., закінчила Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова в 2013 році за спеціальністю "Культурологія" та в 2014 році Інститут економіки, права та систем управління Песоцьких "Менеджмент". Працює незалежним журналістом, копірайтером та маркетолог-аналітиком. 
 «Головною моєю місією у фонді є єднання суспільства, заради освіченого та здорового майбутнього наших дітей!» - Левчук Ю.О.

Історія фонду 
Благодійний фонд «Єднання спільноти» був заснований 17 січня 2014 року командою волонтерів.

Історія фонду почалась, ще до заснування. Більшість волонтерів - це студенти різних вишів, а також водії, медики, журналісти, психологи, маркетологи, аналітики, декілька підприємців. З 2008 року  допомагали через різні благодійні організації хворим дітям на: Рак, ДЦП, цукровий діабет, ВІЛ/СНІД, аутизм та розсіяний склероз – шляхом збору коштів на лікування хворих дітей в Україні чи закордоном. За рахунок донорів та меценатів, які були залучені волонтерами, було споруджено та відреконструйовано багато спортивних зал для дітей та юнацтва, по всій території Україні, проведено капітальні ремонти більше ніж у десятка музеїв та бібліотек, постійно забезпечували дітей-сиріт, які живуть у дитячих будинках і не мають батьків, приїздили до них, спілкувалися та привозили все необхідне, чого потребували (одяг, взуття, книги, канцелярію та інше).

  «Ми – люди, яким не байдуже, що відбувається в нашій країні, ми ті, хто об’єдналися задля світлого, освіченого та духовного майбутнього наших дітей.» - Команда волонтерів.
В організації не передбачені фінансові або матеріальні виплати волонтерам та керівництву фонду, тому робота команди абсолютно безоплатна та не має на меті фінансового і матеріального збагачення.

Проекти та програми фонду

Проект «Здоров'я дітям» 
Включає в себе постійну допомогу: державним відділенням дитячої онкології в Україні, ліками європейського зразка та медичним обладнанням; державним відділенням дитячої ендокринної патології в Україні, засобами першої необхідності та інсуліном; батькам, які залишилися сам на сам із хворою дитиною, якій необхідне лікування в Україні чи за кордоном; дитячим будинкам, де перебувають діти з інвалідністю.

В рамках проекту були впроваджені програми для допомоги тяжкохворим дітям з захворюваннями на: ДЦП, Синдром Дауна, Синдром Аутизму та з ураженням ЦНС, які перебувають в Територіальних соціально-реабілітаційних центрах м. Києва.
«Медичне обладнання в реабілітаційні центри» 

«Промінь тепла особливим дітям»  — допомога дітям з інвалідністю Голосіївського ТЦСО

«Веселка добрих справ»  — допомога дітям з інвалідністю Дніпровського ТЦСО

«Хвилею добра»  — допомога дітям з інвалідністю Деснянського ТЦСО

«Подаруй тепло дітям»  — допомога дітям з інвалідністю Подільського ТЦСО

«Разом у здорове майбутнє»  — допомога дітям з інвалідністю Оболонського ТЦСО

«Допоможемо разом!»  — допомога дітям з інвалідністю Дарницького ТЦСО
 Також була впроваджена програма «Адресна допомога» - фінансова допомога хворим дітям на лікування.

Проект «Освіта дітям» 
Включає в себе допомогу дітям-сиротам, напівсиротам, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей — матеріалами та засобами для навчання (новими книгами, комп'ютерами, канцелярією тощо). А також, сприяння дитячим будинкам та інтернатам, усім необхідним для ефективного навчання дітей (дошки, парти, стільці тощо).

В рамках проекту були впроваджені такі програми, як: «День захисту дітей» та «День знань»

Проект «Збережемо культурну спадщину» 
Включає в себе допомогу у вигляді: реставрації та відновлення пам'яток архітектури, реконструкції та ремонт державних музеїв, бібліотек та архівів.

А також, сприяння у допомозі державним працівникам на службі у музеях, архівах та бібліотеках, матеріальною допомогою.

З 2014 по 2016 рік було зібрано понад 200 тисяч гривень на поточний рахунок організації з яких 64 % від корпоративних донорів і 36 % від приватних. На сьогоднішній день, 8 тяжкохворих дітей отримали фінансову допомогу на лікування, також була надана допомога в 7 реабілітаційних центрів м. Києва, з яких 2 ребцентри повністю забезпечені.

Проведено 16 освітніх та культурних заходів та була надана матеріальна допомога понад 200 хворим людям похилого віку, з різних областей.

 Метою фонду є досягнення  високого рівня у культурі, освіті та медицині!                                                           

 Принцип організації – ефективна, прозора та результативна діяльність на благо суспільства!                     

 Девіз фонду «Єднаймося заради майбутнього наших дітей!»

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт благодійного фонду "Єднання спільноти" 
 Сторінка у фейсбуці 
 Сторінка у контакті
 Установчі документи організації 
 Статут організації